Динавари — нисба, указывающая на происхождение из средневекового иранского города .
 Ибн Кутайба ад-Динавари — исламский богослов IX века.
 Абу Ханифа ад-Динавари — мусульманский учёный-энциклопедист IX века.
 Абу-ль-Касим Абдуллах Динавари — поэт, живший в X веке в Государстве Саманидов.
 Джамшид Динавари (ум. 910) — суфий.
  — маликитский правовед-факих X века.
  — арабский грамматист IX века.
 Абу-ль-Касим Абд ас-Самад ибн Умар ад-Динавари (ум. ок. 1006) — аскет, проповедник.